Dröse ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Dröse (1908–1979), von 1962 bis 1971 Oberbürgermeister von Hanau
 Hermann Dröse (1880–1957), deutscher Politiker
 Horst Dröse (* 1949), deutscher Hockeyspieler
 Jorinde Dröse (* 1976), deutsche Regisseurin
 Karl Dröse (1913–1996), deutscher Hockeyspieler

Siehe auch Droese